Pancho peut être :
 le diminutif du prénom , principalement au Mexique (en Espagne : Paco) ; 
 Pancho (1944), dessinateur de presse et caricaturiste, travaillant en particulier dans le Canard enchaîné.
 Pancho, dessinateur en Antilles-Guyane françaises, qui publie des vignettes humoristiques quotidiennes dans la presse locale (France-Antilles, France-Guyane)

Homonymie de prénom